Fresno puede referirse a:

Flora
 Fresno o Fraxinus, especie de árbol caducifolio.
 Nombre popular de la especie Tecoma amarilla o Tecoma stans.

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 El Fresno, municipio.
 :
 Fresno de Río Tirón, municipio.
 Fresno de Rodilla, municipio.
 Fresno de Losa, localidad del municipio de Valle de Losa.
 :
 Fresno de la Vega, municipio.
 Valdefresno, municipio.
 Fresno del Camino, localidad del municipio de Valverde de la Virgen.
 Fresno de la Valduerna, localidad del municipio de Villamontán de la Valduerna.
 :
 Fresno del Río, municipio.
 :
 Fresno Alhándiga, municipio.
 Valdefresno, localidad del municipio de Tabera de Abajo.
 :
 Fresno de Cantespino, municipio.
 Comunidad de Villa y Tierra de Fresno de Cantespino.
 Pajares de Fresno, localidad del municipio de Fresno de Cantespino.
 Fresno de la Fuente, municipio.
 Barahona de Fresno, localidad del municipio de Riaza.
 Sequera de Fresno, municipio.
 :
 Fuentelfresno, localidad del municipio de Ausejo de la Sierra.
 Fresno de Caracena, municipio.
 :
 Fresno el Viejo, municipio.
 :
 Fresno de la Polvorosa, municipio.
 Fresno de la Ribera, municipio.
 Fresno de Sayago, municipio.
 Fresno de la Carballeda, localidad del municipio de Mombuey.
 :
 :
 Los Fresnos, localidad del municipio de Badajoz.
 Ribera del Fresno, municipio.
 Villanueva del Fresno, municipio.
 :
 Valverde del Fresno, municipio.
 :
 :
 El Fresno, localidad del municipio de Vacarisas.
 :
 :
 El Fresno, localidad del municipio de Abenójar.
 Fuente el Fresno, municipio.
 :
 Málaga del Fresno, municipio.
 :
 :
 Vadofresno, localidad del municipio de Encinas Reales.
 :
 Aldea del Fresno, municipio.
 Fresno de Torote, municipio.
 Vallefresnos-El Peñón, localidad del municipio de Guadarrama.
 Fuente del Fresno, localidad del municipio de San Sebastián de los Reyes.
 Los Fresnos, localidad del municipio de Torrejón de Ardoz.
 :
 El Fresno, parroquia del concejo de Castrillón.
 Fresno, parroquia del concejo de Gijón.
 Fresno, parroquia del concejo de Ibias.
 El Fresno, parroquia del concejo de Llanera.
 Fresnosa, parroquia del concejo de Piloña.
 Fresno, parroquia del concejo de Ribadesella.
 Fresno, parroquia del concejo de Siero.
 Fresno, parroquia del concejo de Tineo.
 El Fresno de San Martín, parroquia del concejo de Tineo.
 El Fresno, parroquia del concejo de Grado.
 :
 Fresno del Río, localidad del municipio de Campoo de Enmedio.
 Fresno, localidad del municipio de Rasines.

En Estados Unidos de América
 Fresno, ciudad del Estado de California.
 Fresno fue una miniserie de televisión de 1986, con Carol Burnett y Dabney Coleman, parodiando a Dallas, basado en la ciudad californiana.
 Caso Fresno, irregularidad en una asamblea de la Federación de Patinaje celebrada en Fresno (California).
 Fresno State Bulldogs, equipo de la Universidad Estatal de California en Fresno.
 Aeropuerto Internacional Fresno Yosemite, aeropuerto de la ciudad de Fresno, California.
 Varios navíos:
 USS Fresno (CL-121), crucero de la armada de EE. UU.
 USS Fresno (LST-1182), barco de asalto anfibio de la armada de EE. UU.
 Fresno, localidad del Estado de Ohio.
 Fresno, localidad del Estado de Texas.

En Colombia
 Fresno, municipio del departamento de Tolima.

Personas
 Maruchi Fresno, actriz española.
 Juan Francisco Fresno, cardenal chileno.
 Ignacio Fresno, jugador de rugby argentino.
 Francisco Fresno (escultor), escultor español del .